Licnitis (Il·líria), nom llatí d'un llac a Il·líria
 Licnitis (Armènia), nom llatí d'un llac a Armènia